«Можи-Мирин» — бразильский футбольный клуб из одноимённого города, штата Сан-Паулу.

История 
Клуб основан 1 февраля 1932 года, домашние матчи проводит на стадионе «Ромилдан», вмещающем 19 900 зрителей. Профессиональный статус клуб обрёл в 1950-х годах, но до 1980-х годов выступал в низших лигах. С приходом в 1980-х годах на пост президента клуба Вилсона ди Барроса, результаты клуба улучшились и в 1986 году «Можи-Мирин» дебютировал в высшем дивизионе Лиги Паулиста. С тех пор клуб лишь раз вылетал из высшего дивизиона штата, но уже на следующий сезон в неё вернулся.

В 2001 году «Можи-Мирин» занял второе место в Серии С чемпионата Бразилии, и в 2002 году дебютировал в Серии В. В Серии В «Можи-Мирин» провёл в общей сложности три сезона, лучший результат — 10-е место в 2002 году. В 2012 году клуб дебютировал в Серии D Бразилии, а по итогам сезона 2014 вернулся в Серию B.

Самым известным игроком в истории клуба является Ривалдо, для которого «Можи-Мирин» стал фактически первым профессиональным клубом в карьере, на закате карьеры в 2014 году Ривалдо провёл ещё несколько матчей за основную команду, после чего стал президентом клуба.

В 2018 году выступал в Серии D Бразилии. В 2019 году клуб снялся со всех соревнований.

Достижения 
  Чемпион второго дивизиона Лиги Паулисты (2): 1985, 1995
  Вице-чемпион Серии С (1): 2001

Известные игроки 

  Шикао
  Аилтон
  Алмир
  Маркао
  Бранко
  Джованни
  Капоне
  Карлос Фронтини
  Пауло Нуньес
  Луизао
  Робсон
  Ривалдо
  Ривалдиньо
  Мариуш Пекарский

Известные тренеры 
  Антонио Карлос Заго
  Эдсон Шолби Насименту (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт